Avigliano ima više značenja:
 Avigliano, Potenza
 Avigliano, Salerno